Емелино — название населённых пунктов:

Россия 
 Емелино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Емелино — посёлок в составе города Ревда Свердловской области.
 Емелино — хутор в Уйском районе Челябинской области.